Segons TERMCAT, sota el nom comú de llagostí s'inclouen diverses espècies comestibles de crustacis decàpodes:

 Llagostí (Penaeus kerathurus). El llagostí típic de la Mediterrània occidental
 Llagostí banana (Penaeus merguiensis). Conca Indo-Pacífica
 Llagostí negre (Penaeus monodon). Conca Indo-Pacífica
 Llagostí bruixot (Penaeus canaliculatus). Conca Indo-Pacífica
 Llagostí cafè (Penaeus aztecus). Estats Units i Mèxic
 Llagostí reial (Penaeus latisucaltus)
 Llagostí reial oriental (Penaeus plebejus)
 Llagostí rosa (Penaeus duorarum). Costa est dels Estats Units i Carib.
 Llagostí tigrat marró (Penaeus esculentus). Austràlia.
 Llagostí tigrat verd (Penaeus semisulcatus)

Referències 

Pàgines de desambiguació
Penèids